pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu rozgrywane było w dniach 18 – 25 września. W zawodach wzięło udział 633 pływaków, w tym 252 kobiety i 381 mężczyzn, z 77 krajów. Po raz pierwszy na igrzyskach rozegrano wyścigi na 50 m stylem dowolnym.

Wyniki 
 Legenda: WR – rekord świataOR – rekord olimpijski

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Występy Polaków

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988